Абанадес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина. Занимает площадь 36,80 км². Население — 75 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Приходская церковь Сан-Педро относится к XVI веку.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Гвадалахары